2000 Голяма награда на Япония е 16-о за Голямата награда на Япония и шестнадесети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 8 октомври 2000 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония